David Dawson est le nom de :
 David Dawson, assistant et modèle du peintre Lucian Freud.
 David Dawson, acteur anglais ;
 David Dawson, un chorégraphe britannique ;
 , un peintre britannique.